— семья, близкие родственники короля или царствующей королевы. В отдельных случаях понятие может распространяться и на не очень близких их родственников. Также термин может означать:

Массовое искусство 
  — пьеса (1927)  и Эдны Фербер.
  — американский телесериал (1991—1992).

Королевские семьи по странам 
 
 Британская королевская семья
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Траванкор — туземное княжество на юге Индии, существовавшее с 1729 по 1947 гг.)

См. также 
 «Королевская семья Бродвея» — американский фильм 1930 года.
 «Да здравствует королевская семья» — американский мультсериал (2014—2015).
 «Члены королевской семьи» — американский телесериал (2015—2018)
 Мавзолей королевской семьи Албании
 Убийство королевской семьи в Непале
 Покушение на королевскую семью Нидерландов
 
 Орден Королевской семьи Брунея
 Императорская семья